Oberwangen ist der Name folgender Orte:

 Oberwangen (Stühlingen), Ortsteil der Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Oberwangen BE, Ortschaft in der Gemeinde Köniz im Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern, Schweiz
 Oberwangen TG, Ortschaft in der Gemeinde Fischingen im Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Oberwengen
 Wangen
 Wange (Begriffsklärung)